Der 76. Giro d’Italia wurde in 21. Etappen und 3703 Kilometern vom 23. Mai bis zum 13. Juni 1993 ausgetragen und vom Spanier Miguel Indurain gewonnen. Es war der zweite Sieg des Spaniers in Folge. Von den 180 gestarteten Teilnehmern erreicht 132 das Ziel in Mailand.

Verlauf

Endstände 

Radrennen 1993
1993